Cincinnatia cincinnatiensis är en snäckart. Cincinnatia cincinnatiensis ingår i släktet Cincinnatia och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
cincinnatiensis